Серёгина — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Серёгина, Анна Григорьевна (1915—?) — прядильщица Трёхгорной мануфактуры, депутат Верховного Совета СССР 2-го созыва.
 Серёгина, Виктория Валентиновна (род. 1973) — российская легкоатлетка прыгунья в высоту.
 Серёгина, Елена Вадимовна (род. 2001) — российская шорт-трекистка.
 Серёгина, Капитолина — советская конькобежка, призёр чемпионатов мира.
 Серёгина, Марина — российская хоккеистка, участница олимпийских игр.
 Серёгина, Нина Николаевна (1956—2017) — советская и российская пианистка и педагог, профессор Санкт-Петербургской консерватории.
 Серёгина, Ольга Витальевна (род. 1956) — советская и российская артистка балета и педагог-хореограф.